Chris Kermode – dirigente sportivo britannico
 Frank Kermode – critico letterario e accademico britannico
 Harry Kermode – cestista canadese